Anne Baldassari (1955-), directrice du musée Picasso de Paris de 2005 à 2014.
 Jean Baldassari (1925-2018), coureur cycliste français.

Voir aussi 

 Lorenzo Baldassarri (1996-), pilote de vitesse moto italien.
 Pietro Baldassare (v. 1683-ap. 1768), compositeur baroque italien.